Sãoraimundense – abitanti di São Raimundo Nonato
Sãoraimundense – abitanti di São Raimundo do Doca Bezerra